Морте́н () — ассоциированная коммуна во Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Манш, округ Авранш, кантон Мортене. 

С 1 января 2016 года коммуна Мортен с четырьмя соседними коммунами образовали новую коммуну Мортен-Бокаж, которой перешли почтовый индекс, код INSEE и статус центра кантона Мортене.

Коммуна расположена приблизительно в 250 км к западу от Парижа, в 75 км к юго-западу от Кана, в 55 км южнее Сен-Ло.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1812 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 1140 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 788 были экономически активными, 352 — неактивными (показатель активности — 69,1 %, в 1999 году было 73,9 %). Из 788 активных работали 719 человек (388 мужчин и 331 женщина), безработных было 69 (34 мужчины и 35 женщин). Среди 352 неактивных 141 человек были учениками или студентами, 121 — пенсионерами, 90 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Бывший , основан в 1112 году. Исторический памятник с 1920 года
 Коллегиальная церковь Сент-Эвру. Первое здание построено в 1082 году, нынешняя церковь датируется 1230 годом. Исторический памятник с 1840 года
 Небольшая часовня Сен-Мишель, расположенная на самой высокой точке Мортена, на краю леса.

Города-побратимы 
  Блэндфорд-Форум (Великобритания)
  Таннхаузен (Германия)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт